Kritikus tömeg, fizika
 kritikus tömeg, szociológia
 Critical Mass
 Kritikus tömeg weboldal
 Kritikus tömeg (2000) amerikai film